VM i snooker 1927 var de första världsmästerskapen i snooker. Turneringen ordnades av Joe Davis, som också vann den, samt de 14 nästa turneringarna. Finalen hölls i Birmingham, England, Storbritannien.

Resultat 

*I Joe Davis' matcher spelades alla frames, fast matchen redan var avgjord.

Källor 
Global Snooker

1927 i Storbritannien
Sportåret 1927
1927
Sport i Birmingham